Cambridge Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Cambridge Municipal Airport (Minnesota)
 Cambridge Municipal Airport (Nebraska)
 Cambridge Municipal Airport (Ohio)